|-
| 179501 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179502 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179503 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179504 - ||  || 14 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 179505 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179506 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179507 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179508 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179509 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179510 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179511 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179512 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179513 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179514 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179515 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179516 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179517 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179518 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179519 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179520 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179521 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179522 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179523 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179524 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179525 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179526 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179527 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179528 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179529 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179530 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179531 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179532 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179533 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179534 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179535 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179536 - ||  || 14 februarie 2002 ||  || 
|-
| 179537 - ||  || 9 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179538 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179539 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179540 - ||  || 4 februarie 2002 ||  || 
|-
| 179541 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179542 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179543 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179544 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179545 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179546 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179547 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179548 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179549 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179550 - ||  || 12 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179551 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179552 - ||  || 8 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179553 - || 2002 DJ || 16 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 179554 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179555 - ||  || 16 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179556 - ||  || 20 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179557 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179558 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179559 - ||  || 28 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179560 - ||  || 13 martie 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 179561 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179562 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179563 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179564 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179565 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179566 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179567 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179568 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179569 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179570 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179571 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179572 - ||  || 16 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179573 - ||  || 19 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179574 - ||  || 19 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179575 - ||  || 20 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179576 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179577 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179578 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179579 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179580 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179581 - || 2002 HZ || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179582 - ||  || 4 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179583 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179584 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179585 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179586 - ||  || 18 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179587 - ||  || 5 iunie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179588 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179589 - ||  || 2 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179590 - ||  || 3 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179591 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179592 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179593 - ||  || 1 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179594 Belkovich ||  || 17 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179595 - ||  || 22 iunie 2002 ||  || 
|-
| 179596 - ||  || 13 iulie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179597 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179598 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179599 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179600 - ||  || 13 iulie 2002 || Haleakala || NEAT
|-